Richard Price peut faire référence à :
 Richard Price (1723-1791), un moralisateur et philosophe politique irlandais ;
 Richard Price (né en 1949), un scénariste, acteur, producteur et romancier américain ;
 Richard Price (né en 1941), un anthropologue et historien américain ;
 Richard H. Price (né en 1943), un physicien américain ;
 Richard Price, un entrepreneur britannique, fondateur du site web Academia.edu.